Žibřidovice může být:
 v geografii: část obce Šetějovice v okrese Benešov Žibřidovice
 v geografii: obec v polském Slezském vojvodství (Zebrzydowice) Žibřidovice (Polsko)
 v železniční dopravě: železniční stanice v Žibřidovicích, v polském Slezském vojvodství Zebrzydowice (nádraží)